Владимир Акулов:
 Акулов, Владимир Иванович (род. 1954) — белорусский художник-живописец и график, представитель второй волны белорусского авангарда.
 Акулов, Владимир Петрович (род. 1944) — украинский учёный физик, педагог.